Crawford kan syfta på:

 Crawford (namn) – ett efternamn och förnamn samt personer med namnet

Geografi

USA 

 Crawford, Georgia, ort, Oglethorpe County, 
 Crawford, Mississippi, ort, Lowndes County, 
 Crawford, Texas, ort, McLennan County, 
 Crawford, Maine, ort, Washington County, 
 Crawford, Colorado, ort, Delta County, 
 Crawford, Nebraska, ort, Dawes County,

Se även
Mount Crawford – flera
Crawford Lake – flera